BFB peut faire référence à :
  ;
 BFB, un éditeur, selon la liste des éditeurs francophones de bande dessinée.